Ossélie (Smolensk), localitat de la província de Smolensk, a Rússia
 Ossélie (Kaluga), localitat de la província de Kaluga, a Rússia